Страгари могу бити:

 Страгари, насељено место и седиште градске општина Страгари Града Крагујевца
 Страгари (Трстеник), насељено место у општини Трстеник